Llista de masies i altres construccions relacionades del sud del Berguedà (municipis de Casserres, Gironella, l'Espunyola, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, Sagàs, Santa Maria de Merlès i Viver i Serrateix) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Berguedà
 Llista de rellotges de sol del Berguedà

 Sud
Bergueda Sud